

Pessoas
Alfred Milner
James Milner
Robin Milner

Localidades
Milner (Geórgia)

Desambiguações de sobrenomes